|-
| 166301 - || || 8 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166302 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166303 - || || 5 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166304 - || || 6 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166305 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166306 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166307 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166308 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166309 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166310 - || || 7 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166311 - || || 7 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166312 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166313 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166314 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166315 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166316 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166317 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166318 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166319 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166320 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166321 - || || 10 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166322 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166323 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166324 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166325 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166326 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166327 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166328 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166329 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166330 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166331 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166332 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166333 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166334 - || || 12 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166335 - || || 6 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166336 - || || 5 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166337 - || || 6 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166338 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166339 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166340 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166341 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166342 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166343 - || || 9 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166344 - || || 10 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166345 - || || 13 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166346 - || || 14 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166347 - || || 17 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166348 - || || 18 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166349 - || || 19 de maig de 2002 || Needville || Needville
|-
| 166350 - || || 16 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166351 - || || 28 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166352 - || || 27 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166353 - || || 16 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166354 - || || 16 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166355 - || || 16 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166356 - || || 30 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166357 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166358 - || || 1 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166359 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166360 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166361 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166362 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166363 - || || 8 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166364 - || || 2 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166365 - || || 2 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166366 - || || 3 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166367 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166368 - || || 7 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166369 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166370 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166371 - || || 10 de juny de 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 166372 - || || 11 de juny de 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 166373 - || || 3 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166374 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166375 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166376 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166377 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166378 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166379 - || || 11 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166380 - || || 11 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166381 - || || 12 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166382 - || || 8 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166383 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166384 - || || 11 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166385 - || || 24 de juny de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166386 - || || 8 de juliol de 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 166387 - || || 10 de juliol de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 166388 - || || 10 de juliol de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 166389 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166390 - || || 1 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166391 - || || 3 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166392 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166393 - || || 3 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166394 - || || 5 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166395 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166396 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166397 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166398 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166399 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166400 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6